Мартина Навратилова је освојила турнир. У финалу је победила Крис Еверт резултатом 2:6, 6:4, 7:5.

Носиоци 

  Крис Еверт (финале)</li>
  Мартина Навратилова (победница)</li>
  Ивон Коли (полуфинале)</li>
  Вирџинија Вејд (полуфинале)</li>
  Били Џин Кинг (четвртфинале)</li>
  Бети Стеве (четврто коло)</li>
  Венди Тернбул (четврто коло)</li>
  Дајана Фромхолц (четврто коло)</li>

<ol start="9">
  Трејси Остин (четврто коло)
  Кери Мелвил (четврто коло)
  Мариз Кругер (четвртфинале)
  Мима Јаушовец (четвртфинале)
  Вирђинија Рузич (четвртфинале)
  Сју Баркер (четврто коло)
  Регина Маршикова (четврто коло)
  Марита Редондо (треће коло)

Роузмери Касалс је првобитно била 14. а Сју Баркер 16. носилац. Повлачење Роузмери Касалс је захтевало промену жреба.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1978.
Вимблдон — жене појединачно